Hartvig Caspar Christie kan syfta på:

* Hartvig Caspar Christie (1788-1869), norsk officer
 Hartvig Caspar Christie (1826-1873), norsk fysiker och professor
 Hartvig Caspar Christie (1893-1959), norsk präst och politiker